Horní Lhota può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Horní Lhota, comune del distretto di Ostrava, nella regione di Moravia-Slesia
Horní Lhota, comune del distretto di Zlín, nell'omonima regione